Cruithne est le fondateur éponyme et mythologique des Cruithnes d'Irlande et des Pictes d'Écosse 
 Les Cruithnes sont un ancien peuple d’Irlande.
 (3753) Cruithne est un astéroïde nommé en souvenir des Cruithnes.